{{taxobox
| name = Abax
| regnum = Животные
| image file = Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) (2918244946).jpg
| image descr = Abax parallelepipedus
| phylum = Членистоногие
| classis = Насекомые
| ordo = Жесткокрылые
| subordo = Adephaga| familia = Жужелицы
| subfamilia = Харпалины
| genus = Abax| latin = 
| section name =
| section text =
| wikispecies = Abax
}}Abax — род жужелиц из подсемейства Harpalinae (или Pterostichinae).

 Описание 
Длина тела 11—25 мм. Окраска чёрная, блестящая. Лапки сверху голые. Усики опушены с 4-го членика. 7-й промежуток надкрылий в основной части килевидно возвышен, их дорсальные промежутки без щетинконосных пор.

 Биология 
Обитают в лесах. Хищники.

 Классификация 
Около 100 видов и подвидов в Голарктике. Около десятка видов в Европе. Относят к надтрибе Pterostichitae и трибе Pterostichini в составе подсемейства Harpalinae.

 Подрода 
 Abacopercus Abax Pterostichoabax Список видов 
Для фауны СССР Крыжановский (1983) приводил 5 видов. В Молдавии — 3 вида, в Эстонии — 1 вид этого рода. В Средней Европе встречаются виды: Abax schüppeli Palliardi 1825, Abax beckenhaupti (Duftschmid) 1812, Abax parallelepipedus Piller et Mitterpacher 1783, Abax exaratus Dejean 1828, Abax parallelus (Duftschmid) 1812, Abax ovalis (Duftschmid) 1812.

 Abax alabamae Abax alabamensis Abax alpigradus Abax alternans Abax approximatus Abax arerae Abax baenningeri Abax beckenhauptii Abax blatchleyi Abax brevoorti  Abax constrictus Abax continuus Abax convivus Abax ecchelii Abax engelmanni Abax exaratus Abax faber Abax fiorii Abax floridensis Abax furtivus Abax gravesi Abax gravidus Abax hermandensis Abax heros Abax hypherpiformis Abax incisus Abax iowensis Abax iuvenis Abax laevipennis Abax levifaber Abax macrovulum Abax morio Abax nonnitens Abax oblongus Abax obsoletus Abax ovalis Abax ovulum Abax parafaber Abax parallelepipedus (Abax ater)
 Abax parallelus Abax parasodalis Abax pilleri Abax pyrenaeus Abax sallei Abax schueppeli Abax seximpressus Abax sigillatus Abax sinus Abax sodalis Abax springeri Abax spoliatus Abax teriolensis Abax texensis Abax torvus Abax unicolor Abax vinctus Abax whitcombi Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983: Род Abax. // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», с.253.
 Kryzhanovskij O. L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.
 Lindroth, C. H. 1961—1969. The ground beetles (Carabidae excl. Cicindelinae) of Canada and Alaska. Parts 1-6.'' Opuscula Entomologica xlviii + 1192 pp

Примечания

Ссылки 
 www.zin.ru
 Род Abax на сайте Fauna Europaea
 Carabidae of the World (Database, 2013): Genus Abax Bonelli, 1810 .

Харпалины
Роды жесткокрылых